Абселям Ислямов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1907 году в деревне Тогай-Вакуф. Член КПСС.

С 1932 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1932—1981 гг. — инструктор Крымского обкома комсомола, заведующий партотделом газеты «Къызыл Къырым», директор Института массового заочного обучения партактива в г. Симферополе, секретарь партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) по Крыму, участник Великой Отечественной войны, заведующий отделом агитации и пропаганды Самаркандского обкома партии, ответственный секретарь областного отделения общества по распространению политических и научных знаний, редактор республиканской газеты Узбекской ССР на крымском-татарском языке «Ленин байрагъы».

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 7-10-го созывов.

Умер в Ташкенте в 1995 году.

Ссылки 
 Газета «Ленин байрагъы» от 26 ноября 1987 года
 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР: Десятый созыв. (Краткие биографические сведения). — Т.: Узбекистон, 1981. — С. 242
 gasprinskylibrary.ru
 pamyat-naroda.ru

Главные редакторы СССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Редакторы СССР
Журналисты газеты «Янъы дюнья»